Lyttelton kan avse:

 Lyttelton Theatre – del av British Royal National Theatre
 Leyton Cricket Ground – en cricketplan i Leyton, London (Lyttelton Ground)
 Baron Lyttelton – en titel i den brittiska pärsvärdigheten
 Lyttelton (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Lyttelton (udde),

Nya Zeeland 

 Lyttelton, Nya Zeeland, Canterbury, Christchurch City,